Conopodium olgae är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Conopodium olgae ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
olgae